Frogger II: ThreeeDeep! – videogioco del 1984
 Frogger 2: Swampy's Revenge – videogioco del 2000
 Frogger 2 – videogioco del 2000 per Game Boy Color
 Frogger 2 – videogioco del 2008 per Xbox 360